Arnež je lahko:
 Arnež (nemško Arnfels), mesto na Avstrijskem Štajerskem
 Arnež, slovenski priimek